Grand Prix Monako 1997 (oryg. Grand Prix Automobile de Monaco) – piąta runda Mistrzostw Świata Formuły 1 w sezonie 1997, która odbyła się 11 maja 1997, po raz 55. na torze Circuit de Monaco.

55. Grand Prix Monako, 44. zaliczane do Mistrzostw Świata Formuły 1.

Wyniki

Kwalifikacje

Wyścig

Najszybsze okrążenie

Klasyfikacja po wyścigu

Kierowcy

Konstruktorzy

Linki zewnętrzne 
 Wyniki na oficjalnej stronie Formuły 1 

Monako
1997
1997 w Europie
Monako w XX wieku